Psychomyiellodes är ett släkte av nattsländor. Psychomyiellodes ingår i familjen trattnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trattnattsländor
Psychomyiellodes